Melek Hu (; * 27. Januar 1989 in Liaoning, China) ist eine türkische Tischtennisspielerin. Melek Hu spielt seit Anfang 2007 bei Fenerbahçe SK Tischtennis und besitzt seit Ende 2007 die türkische Staatsbürgerschaft. Sie wurde 2010 Europameisterin im Mixed, 2015 Europameisterin im Doppel und 2016 im Dameneinzel.

Karriere 
In Nantes qualifizierte sie sich für die Olympischen Sommerspiele 2008. Zusammen mit ihrem ebenfalls chinesischstämmigen Landsmann Cem Zeng war sie die erste Tischtennisspielerin, die an Olympischen Spielen für die Türkei teilnahm. Dort schied sie nach zwei Siegen in Runde drei gegen die Japanerin Ai Fukuhara aus. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 scheiterte sie jeweils in der ersten Runde.

Bei der Europameisterschaft 2008 verlor sie im Viertelfinale gegen die spätere Silbermedaillengewinnerin Liu Jia aus Österreich. Bei der Europameisterschaft 2010 unterlag sie erst im Halbfinale der späteren Titelträgerin Wiktoryja Paulowitsch mit 4:2 und gewann damit die Bronzemedaille. Im Mixed wurde sie 2010 zusammen mit Marko Jevtović Europameister und 2012 zusammen mit Bora Vang Vize-Europameister.
2016 wurde sie Europameisterin im Einzel mit einem 4:1-Erfolg gegen Fu Yu aus Portugal.

2016 hatte Melek Hu ihren Lebensmittelpunkt in Dänemark, spielt aber für den türkischen Verein Bursa Büyüksehir Belediyespor.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
 Chinese-origin National Sportswoman To Represent Turkey At Olympic Games (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Türkei)
Olympiateilnehmer (Türkei)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Türke
Chinese
Geboren 1989
Frau